"We'll Live It All Again (lo revivrei)", canção da Itália no Festival Eurovisão da Canção 1976.

"We'll Live It All Again (lo revivrei) ("Nós reviveremos de novo")" foi a canção que representou a Itália no Festival Eurovisão da Canção 1976, interpretada em inglês e italiano por Al Bano & Romina Power. Até 1984, com a canção "I Treni Di Tozeur" esta foi a primeira canção que representou a Itália que não foi cantada apenas em italiano. A canção tinha letra de Romina Power e Albano Carrisi, música de Detto Mariano e orquestração de Maurizio Fabrizio.

A canção é um dueto de amor cantado na perspetiva de um casal em que cada um revela o seu amor um pelo outro. Eles recordam o seu primeiro beijo e os  inícios do seu relacionamento amoroso e mais à frente cantam do seu orgulho pela filha de ambos. Eles dizem um ao outro que reviveriam tudo de novo.

A canção italiana foi a 13.ª a ser interpretada na noite do festival, a seguir à canção espanhola "Sobran interpretada por Braulio e antes da canção austríaca "My Little World", interpretada por Waterloo & Robinson. A canção italiana terminou em sétimo lugar e recebeu um total de 69 pontos.

Ligações externas 

 Letra da canção.

Itália no Festival Eurovisão da Canção
Canções da Itália
Canções em inglês
Canções em italiano
Canções do Festival Eurovisão da Canção
1976